Pa Sang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lamphun, Thailanda, cu o populație de 58.641 de locuitori și o suprafață de 299,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 86 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Wiang Nong Long district.

Amphoe în provincia Lamphun